«Missing You» () — песня, записанная американской певицей Дайаной Росс для её четырнадцатого студийного альбома Swept Away. Автором песни стал Лайонел Ричи, также он стал и продюсером вместе с Джеймс Антони Кармайклом. Песня посвящена памяти Марвина Гэя, который был убит в 1984 году собственным отцом.

Песня была выпущена как четвёртый сингл с альбома 13 ноября 1984 года. Она стала последним «хитом» исполнительницы в американских чартах, достигнув десятого места в Billboard Hot 100 и первого в Hot R&B Songs. Также песня заняла первое место в канадском Adult Contemporary.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 



Песни 1984 года
Песни Дайаны Росс
Синглы RCA Records
Песни, написанные Лайонелом Ричи
Песни, посвящённые памяти умерших людей
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM